Carlos Oviedo Cavada (1927-1998), prélat catholique chilien ;
 Jean-Marie Cavada (1940), homme politique et journaliste français.

Voir aussi 
 Pedro Cavadas (1965), chirurgien plastique espagnol